Engelse melange, een bepaald mengsel van theebladeren
Wienermelange, een soort koffie
Mélange (gesteente), een gesteente dat bestaat uit brokstukken
Grijs/Gris/Grey Melange, een grijze kleuring, vaak gebruikt in sportkledij